Alberto I del Belgio, (Bruxelles, 8 aprile 1875 – Marche-les-Dames, 17 febbraio 1934)
Alberto II del Belgio, (Bruxelles, 6 giugno 1934)